Сри Ланка је учествовали на 16. Светском првенству у атлетици у дворани 2016. одржаном у Портланду од 17. до 20. марта четврти пут. Репрезентацију Сри Ланке представљао је 1 такмичар која се такмичио у трци на 60 метара.,

Атлетичар Сри Ланке није освојио ниједну медаљу али је оборио лични рекорд.

Учесници 

 Мушкарци:
 Himasha Eashan Waththakankanamge — 60 м

Резултати

Мушкарци

Референце

Спољашње везе 
 Сајт светског првенства 2016.
 Званични сајт ИААФа

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2016.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици у дворани